Hiszpańscy konkwistadorzy:
 Francisco Pizarro
 Gonzalo Pizarro – przyrodni brat Francisco
 Hernando Pizarro – brat Francisco
 Juan Pizarro − przyrodni brat Francisco
 Pedro Pizarro − kuzyn Francisco

Biografie:
 Alberto Rivera Pizarro – piłkarz hiszpański
 Artur Pizarro − pianista portugalski
 Claudio Pizarro – piłkarz peruwiański
 David Pizarro – piłkarz chilijski
 Francisco Pizarro − chilijski piłkarz
 Jaime Pizarro − piłkarz chilijski
 José Alfonso Pizarro − hiszpański oficer marynarki
 Juan Pizarro − amerykański bejsbolista
 Límbert Pizarro − boliwijski piłkarz
 Luis Pizarro − portorykański bokser
 Nelson Pizarro − amerykański piłkarz
 Tyler Pizarro − kanadyjski dżokej

Inne:
 (7968) Elst-Pizarro – planetoida
 (4609) Pizarro – planetoida
 ASCOD Pizarro – współczesny hiszpański bojowy wóz piechoty
 Pizarro − miejscowość w USA